Владимир Доманевский:
 Доманевский, Владимир Викторович (род. 1960) — белорусский политический деятель, председатель Могилевского облисполкома (с декабря 2014).
 Доманевский, Владимир Николаевич (1878—1937) — русский военачальник, генерал-лейтенант.